Grup Científic de l'SCAR (del seu nom en anglès SCAR's Science Group), grup de treball del Comitè Científic per la Investigació a l'Antàrtida
 Estudis subalterns (del seu nom en anglès Subaltern Studies Group), grup d'estudis asiàtic sobre les societats postcolonials
 Shark Specialist Group, secció d'especialistes en taurons de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura
 Stölting Service Group, equip ciclista històric d'Alemanya
 Entente SSG (de l'acrònim en francès Sannois Saint-Gratien), club de futbol de la ciutat de París, a França
 Stade Saint-Germain, club de futbol històric de la ciutat de Saint-Germain-en-Laye, a França
 SSG Landers (de l'acrònim en anglès Ssangbangwool Group), club de beisbol de la ciutat d'Inchon, a Corea del Sud
 Samsung Galaxy, equip de League of Legends de Corea del Sud
 Särskilda skyddsgruppen, unitat de forces especials de l'exèrcit de Suècia
 Special Service Group, unitat de forces especials de l'exèrcit del Pakistan
 Strategic Studies Group, empresa desenvolupadora de jocs de guerra d'Austràlia
 Sopra Steria Group, empresa de serveis digitals de França
 Fusell de franctirador (del seu nom en alemany ScharfSchützenGewehr), arma de foc de precisió utilitzada pels franctiradors
 Submarí llançamíssils de creuer (del seu nom en anglès Ship Submersible Guided-missile), submarí dotat de míssils de creuer
 SSG també és el codi IATA de l'Aeroport Internacional de Malabo, a l'illa de Bioko (Guinea Equatorial)
 SSG també és el codi de la UAI dels Mu-Sagitàrids, pluja de meteors amb radiant a la constel·lació del Sagitari
 SSG també és l'abreviatura de Sergent de Personal (del seu nom en anglès Staff Sergeant), grau de sotsoficial en alguns exèrcits